Saint Athanase peut faire référence à :

 Athanase  de Constantinople († 1315), patriarche de Constantinople de 1289 à 1293 puis de 1304 à 1310, 
 Athanase III de Constantinople († 1656), patriarche de Constantinople du , 
 Athanase d'Alexandrie (c.298 c.373), ou Athanase Ier, Patriarche d'Alexandrie, père et docteur de l'Église
 Athanase l'Athonite († c. 1004), moine orthodoxe, fondateur de la Lavra ou Monastère de la Grande Laure, ainsi que de la République monastique du Mont Athos,
 Athanase de Kios, (-1670), martyr orthodoxe russe,
 Athanase de Brest-Litovsk martyr orthodoxe,
 Athanase des Météores (-1380), confesseur à Kalambaka en Thessalie.

Églises
 Église Saint-Athanase de Raytchitsa en Macédoine ;
 Église Saint-Athanase de Thessalonique en Grèce ;
 Église Saint-Athanase de Villeurbanne.

Voir aussi 
 
 Saint-Athanase, une municipalité du Québec.